

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 18, w tym 17 podstawowych
  Piaseczno – miasto
 Piaseczno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Wielgie
 Piaseczno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie
 Piaseczno – część wsi Małe Łąkie w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świekatowo
 Piaseczno – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Ludwin
 Piaseczno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka
 Piaseczno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Cegłów
 Piaseczno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Piaseczno – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Potęgowo
 Piaseczno – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew
 Piaseczno – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Kroczyce
 Piaseczno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów
 Piaseczno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie
 Piaseczno – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Lidzbark
 Piaseczno – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Bierzwnik
 Piaseczno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek
 Piaseczno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Banie
 Piaseczno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Trzcińsko-Zdrój

Jeziora w Polsce 
 Piaseczno – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim w powiecie bydgoskim
 Piaseczno – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim w powiecie grudziądzkim
 Piaseczno – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim w powiecie świeckim w gminie Osie, w rezerwacie przyrody Jezioro Piaseczno
 Piaseczno – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim w powiecie świeckim w gminie Świekatowo
 Piaseczno – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim w woj. pomorskim w powiecie kościerskim
 Piaseczno – jezioro w woj. pomorskim w powiecie starogardzkim
 Piaseczno – jezioro w woj. lubelskim w powiecie łęczyńskim
 Piaseczno – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim w powiecie działdowskim
 Piaseczno – jezioro w Dolinie Gwdy w woj. wielkopolskim w mieście Pile, znane też jako Jezioro Jeleniowe
 Piaseczno – jezioro na Równinie Drawskiej, w woj. zachodniopomorskim w powiecie choszczeńskim w gminie Bierzwnik
 Piaseczno – jezioro w woj. zachodniopomorskim w powiecie choszczeńskim w gminie Drawno
 Piaseczno – jezioro w woj. zachodniopomorskim w powiecie choszczeńskim w gminie Krzęcin
 Piaseczno – jezioro w woj. zachodniopomorskim w powiecie pyrzyckim
a także:
 Piaseczno Małe – jezioro w woj. zachodniopomorskim w powiecie wałeckim
 Piaseczno Wielkie – jezioro w woj. zachodniopomorskim w powiecie wałeckim

Miejscowości i jezioro na Ukrainie 
 Piaseczno – wieś w rejonie sokalskim, w obwodzie lwowskim, na Ukrainie (do 1951 w Polsce)
 Piaseczno – wieś w rejonie kowelskim, w obwodzie wołyńskim
 Piaseczno – jezioro krasowe położone na Polesiu Wołyńskim, w grupie Jezior Szackich w obwodzie wołyńskim

Inne 
 Piaseczno – dawna gromada w powiecie gryfińskim
 Piaseczno – dawna gromada w powiecie lubartowskim
 Piaseczno – dawna gromada w powiecie sępoleńskim
 Piaseczno – dawna gromada w powiecie tczewskim
 Piaseczno – dawna gmina wiejska istniejąca na przełomie XIX i XX wieku w guberni warszawskiej

 Piaseczno – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie korelickim, w sielsowiecie Żuchowicze
 Piaseczno– dawna zajezdnia autobusowa i trolejbusowa w Warszawie